Gli A.C.E (, acronimo di Adventure Calling Emotions) sono un gruppo musicale sudcoreano formatosi a Seul nel 2017.

Formazione 
 Jun – leader, voce (2017-presente)
 Donghun – voce (2017-presente)
 Wow – voce, rap (2017-presente) 
 Kim Byeongkwan – voce, rap (2017-presente) 
 Chan – voce, maknae (2017-presente)

Discografia

EP 
 2018 – ACE Adventures in Wonderland
 2019 – Under Cover
 2019 – Under Cover: The Mad Squad
 2020 – HJZM: The Butterfly Phantasy
 2021 – SIREN: DAWN

Riedizioni 

 2018 – A.C.E Adventures in Wonderland
2021 – Changer: Dear Eris

Singoli 

 2017 – Cactus
 2017 – Callin Filmografia 
 Televisione 
 Hello, My Twenties! 2 (Cameo)
 Riconoscimenti 
 SBS PopAsia Award 2017 – Rookie of the Year
 StarHub Night of Stars 2018 – Best Newcomer Award
 The Fact Music Award'
 2019 – Rising Star Award

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Idol group sudcoreani
Boy band